Pēteris Stučka est un homme politique letton.
Stučka est le nom durant l'époque soviétique de Aizkraukle.